Ла Меса Алта има више значења:

 Ла Меса Алта (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Меса Алта (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Меса Алта (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Меса Алта (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Меса Алта, Анхел Маркез (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику